Кубок России по хоккею с мячом 2010—2011 является 19 турниром Федерации хоккея с мячом России.

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 этапа.

 I этап. Допускаются 15 команд, которые распределены на две группы: западную — 7 команд и восточную — 8 команд. Западная группа играет в г. Москва, ДС в Крылатском, а восточная группа в г. Кемерово, Губернский центр зимних видов спорта.
 Соревнования первого группового турнира проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в своих группах 1-5 места, допускаются к участию во второй групповой турнир.
 К играм второго группового турнира допускаются 10 команд, которые разбиваются на 2 группы по 5 команд. Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в своих группах 1 — 3 места допускаются к финальным соревнованиям (II этап)
 II этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Казань с 28 по 31 октября 2010 года.

Круговые турниры

Группа «Запад»

1-й этап 
 25 августа 2010
Динамо-Казань — Волга — 8:3

Зоркий — Родина — 5:2
 26 августа 2010
Старт — Водник — 5:4

Волга — Динамо-Москва — 2:10
 27 августа 2010
Старт — Динамо-Казань — 1:10

Родина — Водник — 4:1

Волга — Зоркий — 3:8
 28 августа 2010
Динамо-Казань — Динамо-Москва — 3:6

Родина — Старт — 3:7
 29 августа 2010
Динамо-Москва — Старт — 8:3

Зоркий — Водник — 5:4

Волга — Родина — 5:4
 30 августа 2010
Зоркий — Динамо-Казань — 4:3

Динамо-Москва — Родина — 8:2
 31 августа 2010
Водник — Волга — 6:7

Динамо-Москва — Зоркий — 8:6
 1 сентября 2010
Старт — Волга — 10:3

Динамо-Казань — Водник — 15:2
 2 сентября 2010
Зоркий — Старт — 6:5

Динамо-Казань — Родина — 9:1

Водник — Динамо-Москва — 3:8

2-й этап 
 4 октября 2010
Волга — Динамо-Казань — 1:8

Динамо-Москва — Старт — 13:1
 5 октября 2010
Динамо-Казань — Зоркий — 7:9

Динамо-Москва — Волга — 10:3
 6 октября 2010
Зоркий — Старт — 10:6
 7 октября 2010
Старт — Волга — 4:5

Динамо-Казань — Динамо-Москва — 2:5
 8 октября 2010
Волга — Зоркий — 6:6
 9 октября 2010
Старт — Динамо-Казань — 2:12

Зоркий — Динамо-Москва — 7:13

Группа «Восток»

1-й этап 
 25 августа 2010
Байкал-Энергия — Локомотив — 6:0

Кузбасс — Саяны-Хакасия — 14:1

Сибсельмаш — СКА-Нефтяник — 4:7

Енисей — Уральский Трубник — 4:3
 26 августа 2010
Локомотив — Уральский Трубник — 3:6

СКА-Нефтяник — Кузбасс — 3:12

Саяны-Хакасия — Сибсельмаш — 2:4

Енисей — Байкал-Энергия — 5:5
 27 августа 2010
Байкал-Энергия — Саяны-Хакасия — 3:3

Кузбасс — Локомотив — 5:0

Сибсельмаш — Енисей — 4:6

Уральский Трубник — СКА-Нефтяник — 2:5
 28 августа 2010
СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия — 1:4

Локомотив — Сибсельмаш — 0:4
 29 августа 2010
Саяны-Хакасия — Уральский Трубник — 5:7

Кузбасс — Енисей — 5:4
 30 августа 2010
СКА-Нефтяник — Саяны-Хакасия — 6:2

Сибсельмаш — Кузбасс — 3:7

Байкал-Энергия — Уральский Трубник — 6:5

Енисей — Локомотив — 12:3
 31 августа 2010
СКА-Нефтяник — Локомотив — 9:4

Уральский Трубник — Кузбасс — 4:5

Байкал-Энергия — Сибсельмаш — 3:2

Саяны-Хакасия — Енисей — 3:16
 1 сентября 2010
Локомотив — Саяны-Хакасия — 6:2

Кузбасс — Байкал-Энергия — 6:5

Енисей — СКА-Нефтяник — 4:3

Сибсельмаш — Уральский Трубник — 6:1

2-й этап 
 3 октября 2010
Сибсельмаш — Енисей — 2:2
 4 октября 2010
Енисей — Байкал-Энергия — 4:9

Кузбасс — СКА-Нефтяник — 8:5
 5 октября 2010
Байкал-Энергия — Сибсельмаш — 5:6

Кузбасс — Енисей — 6:5
 6 октября 2010
СКА-Нефтяник — Сибсельмаш — 3:3

Енисей — СКА-Нефтяник — 13:3
 7 октября 2010
Байкал-Энергия — Кузбасс — 6:8
 9 октября 2010
СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия — 4:4

Сибсельмаш — Кузбасс — 7:4

Плей-офф 
В связи с климатическими условиями в г. Казани, игры 1/4 финала проходили 1 и 2 ноября 2010 года в Красногорске.

21 марта 2011 года комитет по проведению соревнований назначил дату проведения финальных соревнований кубка России в г. Казань. Полуфинальные встречи состоятся 1 апреля 2011 года, а финал — 2 апреля 2011 года.

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Статистика игроков

События 
Первоначально финальный матч планировалось начать в 13 часов, но в связи с состоянием льда организаторы турнира начало финального матча перенесли на 10 часов. После окончания матча хоккеисты «Зоркого» недовольные судейством уходят в раздевалку, не дожидаясь церемонии награждения.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2010—2011
 Плей-офф Чемпионата России по хоккею с мячом 2010—2011
 Список клубов России по хоккею с мячом
 Сибсельмаш (хоккейный клуб) в сезоне 2010—2011

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2010-2011

2011
2010 год в хоккее с мячом
2011 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2010 году
Спорт в России в 2011 году